HNL kan avse:

 HNL – valutakoden ISO 4217 för valutan i Honduras, se Lempira
 HNL – IATA:s flygplatskod för en flygplats i Hawaii, se Honolulu International Airport